Namo Mbelin (Kuala), een plaats in Indonesië
Namo Mbelin (Namo Rambe), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing